Benesov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Benešov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, Benešov), 
 Benešov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar